České příjmení Veselý či Veselá mělo v roce 2011 v Česku 26 626 osob, nejvíce v Praze (3 592).

Známí nositelé tohoto příjmení:

základní tvar
 Adolf Veselý – více nositelů tohoto jména, viz rozcestník
 Aleš Veselý (1935–2015) – český sochař
 Alois Veselý (1928–1996) – český klarinetista a hudební skladatel
 Antonín Veselý (lední hokejista) (* 1955) – český hokejista
 Antonín Pravoslav Veselý (1873–1904) – český spisovatel a novinář odsouzený v procesu s Omladinou
 Arnošt Veselý (* 1975) – český pedagog a sociolog
 Bohumil Veselý (* 1945) – český fotbalový reprezentant, bratr Josefa
 Dalibor Veselý (1934–2015) – česko-anglický architekt a pedagog
 Daniel Veselý (rozcestník) – více nositelů, viz rozcestník
 Dušan Veselý (* 1946) – český novinář
 Eduard Veselý (1817–1892) – český sochař, řezbář, restaurátor a pedagog
 Evžen Veselý (1907–1947) – český fotbalista
 František Veselý (rozcestník) – více nositelů, viz rozcestník
 Gejza Veselý (1941) – slovenský římskokatolický kněz
 Hubert Veselý (1842–1914) – český politik, poslanec Říšské rady
 Ignác Veselý (1885–1964) – český farář, teolog a arabista
 Jan Pavel Veselý (Wessely; 1762–1810) – český houslista a hudební skladatel žijící v zahraničí
 Jan Zdeněk Veselý (1850–1890) – pražský pivovarník, sokolský funkcionář a dramatik
 Jan Veselý (rozcestník) – více nositelů, viz rozcestník
 Jakub Veselý (* 1986) – český profesionální volejbalista
 Ján Veselý (1956) – slovenský fotbalový brankář
 Jindřich Veselý (1885–1939) – český loutkářský badatel a autor loutkových her
 Jindřich Veselý (politik) (1906–1964) – funkcionář KSČ, velitel StB (1948–1950)
 Jiří Veselý – více nositelů tohoto jména, viz rozcestník
 Jiří Maria Veselý (1908–2004) – katolický kněz, dominikán, politický vězeň a archeolog v Římě
 Josef Veselý (rozcestník) – více nositelů tohoto jména, viz rozcestník
 Josef Otakar Veselý (1853–1879) – český lékař, dramatik a libretista
 Jozef Veselý – slovenský entomolog
 Julius Veselý (1852–1920) – český bankéř a rejdař
 Karel Veselý (rozcestník) – více nositelů, viz rozcestník
 Luboš Veselý (* 1961) – český herec
 Luboš Xaver Veselý (* 1968) – český moderátor, novinář, spisovatel, příležitostný herec a bývalý hudebník
 Ľudovít Veselý (1910–1944) – slovenský římskokatolický kněz, protifašistický bojovník a účastník slovenského národního povstání
 Michal Veselý (1980) – český fotbalista
 Milan Veselý (1956) – československý fotbalový brankář
 Miloš Veselý (1972) – český bobista
 Miroslav Veselý (1953) – slovenský fotbalista
 Oldřich Veselý (1948–2018) – český zpěvák, skladatel a hudební producent
 Ondřej Veselý – více osob
 Pavel Veselý (1942) – český herec, zpěvák a fotograf
 Petr Veselý (rozcestník) – více nositelů, viz rozcestník
 Richard Veselý (hudební spisovatel) (1880–1933) –  český hudební spisovatel
 Richard Veselý (fotbalista) (1881–??) – český fotbalista
 Roman Veselý (rozcestník) – více nositelů, viz rozcestník
 Rudolf Veselý (rozcestník) – více nositelů, viz rozcestník
 Václav Veselý (1900–1941) – československý gymnasta, olympionik
 Viktor Veselý (1887–1966) – právník, klavírista, hudební skladatel a pedagog
 Vít Veselý (* 1951) – právník, soudce a nejvyšší státní zástupce
 Vít Veselý (fotbalista) – český fotbalista
 Vítězslav Veselý – více nositelů, viz rozcestník
 Vladimír Veselý (1933–2013) – český odborník v oblasti včelařství
 Vlastimil Veselý (* 1993) – český fotbalový brankář
 Vojtěch Veselý (1885-1971) - český krasobruslař
 Zdeněk Veselý (1932–2016) – český malíř, grafik a ilustrátor
 Zikmund Veselý († 1706) – český františkán a kazatel

ženská varianta
 Alena Veselá-Štěpánková (* 1923) – česká varhanice a pedagožka
 Anna Veselá (* 1977) – česká herečka
 Barbora Veselá (* 1956) – česká výtvarnice
 Hana Veselá (* 19??) – československá krasobruslařka
 Jana Veselá (* 1983) – česká sportovkyně, basketbalistka
 Jana Veselá (politička) (* 1949) – funkcionářka ÚRO a poslankyně KSČ ve FS za normalizace
 Jarmila Veselá (1933–2017) – česká zpěvačka
 Jiřina Veselá (* 1930) – česká a československá politička ČSL z Benešovska, poslankyně FS za normalizace
 Libuše Veselá (1900–1973) – česká krasobruslařka
 Lucie Veselá (* 1985) – česká cyklistka
Ludmila Kloudová-Veselá (1900–1988) – česká advokátka a pracovnice ženského hnutí
 Majka Piskořová Veselá (* 1974) – choreografka, umělecká vedoucí taneční školy
 Petra Veselá (* 1983) – česká baristka
 Růžena Veselá (1913–?) – česká politička, poúnorová poslankyně KSČ
 Věra Veselá (* 19??) – česká choreografka
 Vlasta Veselá (1911–1950) – česká lékařka, interbrigadistka a oběť komunistického režimu

Související články 
 Veselí
 Veselský

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Slovenská příjmení